R38 steht für:
 R38 (Luftschiff), in Starrluftschiff, das im Auftrag der US-Marine 1921 in Großbritannien gebaut wurde
 HMS Victorious (R38), ein 1939 vom Stapel gelaufener Flugzeugträger der Illustrious-Klasse der britischen Royal Navy

R-38 steht für:
 Renard R-38, ein einsitziges Jagdflugzeug, das von Alfred Renard in Belgien entwickelt wurde (Erstflug 1937)

R38